Robert Francis Prevost OSA (* 14. September 1955 in Chicago) ist ein US-amerikanischer Ordensgeistlicher. Er war von 2001 bis 2013 Generalprior des Augustinerordens. Von 2015 bis 2023 war er Bischof von Chiclayo. Am 30. Januar 2023 wurde er zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe ernannt und wird das Amt am 12. April 2023 von seinem Vorgänger Marc Ouellet übernehmen.

Leben 
Robert Francis Prevost studierte an der Villanova University in Villanova bei Philadelphia Mathematik und Philosophie. Nach den Examina in beiden Fächern im Jahre 1977 trat er der Ordensgemeinschaft der Augustiner bei und legte am 29. August 1981 die ewige Profess ab. Er empfing am 19. Juni 1982 das Sakrament der Priesterweihe. 1985 wurde er mit einer kirchenrechtlichen Dissertation von der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin („Angelicum“) zum Dr. theol. promoviert. Von 1985 bis 1987 arbeitete er in der traditionell von Augustinern betreuten damaligen Territorialprälatur Chulucanas in Peru. Von 1988 bis 1998 arbeitete er als Leiter des gemeinsamen Ausbildungsprojekts für Augustiner-Aspiranten aus den Vikariaten Chulucanas, Iquitos und Apurímac in das Erzbistum Trujillo, ebenfalls in Peru. Dort war er Prior seines Ordens (1988–1992), Ausbildungsleiter (1988–1998) und Lehrer der Professen (1992–1998). Er war dort auch Provinzialoberer der Augustiner in Peru (1998–2001) sowie Ausbildungsleiter (1988–1998) und Lehrer der Professen (1992–1998). Im Erzbistum Trujillo war er Gerichtsvikar (1989–1998) und Professor für Kirchenrecht, Patristik und Moral im Priesterseminar „San Carlos und San Marcelo“. Von 2001 bis 2013 war er Generalprior des Augustinerordens mit Sitz in Rom.

Am 3. November 2014 ernannte ihn Papst Franziskus zum Titularbischof von Sufar und bestellte ihn zum Apostolischen Administrator von Chiclayo in Peru. Die Amtseinführung als Administrator folgte vier Tage später. Der Apostolische Nuntius in Peru, Erzbischof James Patrick Green, spendete ihm am 12. Dezember desselben Jahres die Bischofsweihe. Mitkonsekratoren waren der Altbischof von Chiclayo, Jesús Moliné Labarte, und der Erzbischof von Ayacucho o Huamanga, Salvador Piñeiro García-Calderón. Papst Franziskus ernannte ihn am 26. September 2015 zum Bischof von Chiclayo.

Am 13. Juli 2019 berief ihn Papst Franziskus für fünf Jahre zum Mitglied der Kongregation für den Klerus und am 21. November 2020 zum Mitglied der Kongregation für die Bischöfe. Vom 15. April 2020 bis zum 26. Mai 2021 war er während der Sedisvakanz zusätzlich Apostolischer Administrator von Callao.

Am 30. Januar 2023 erhob ihn Papst Franziskus zum Erzbischof und ernannte ihn zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe sowie zum Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Der Amtsantritt ist für den 12. April 2023 geplant.

Wahlspruch 
Der bischöfliche Wahlspruch ist einer Predigt des hl. Augustinus (Enarrationes in Psalmos 127,3) entnommen: .

Mitgliedschaften 
Robert F. Prevost ist Mitglied folgender Dikasterien der Römischen Kurie:

 Dikasterium für die Evangelisierung (seit 2023)
 Dikasterium für die Glaubenslehre (seit 2023)
 Dikasterium für die orientalischen Kirchen (seit 2023)
 Dikasterium für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens (seit 2023)
 Dikasterium für die Kultur und die Bildung (seit 2023)

Weblinks

Einzelnachweise 

Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe
Römisch-katholischer Bischof (21. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Geistlicher (20. Jahrhundert)
Titularbischof
Apostolischer Administrator
Generalsuperior
Hochschullehrer (Peru)
Absolvent der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin
Augustiner
Person (Chicago)
US-Amerikaner
Geboren 1955
Mann